Гофнунгсталь, Гофнунґсталь або Гоффнунгсталь (з  — «Долина надій») — назва населених пунктів та топонімів:

Гоффнунгсталь () — колишнє німецьке поселення в долині Баросса, Південна Австралія

Гоффнунгсталь () — частина муніципалітету Гозефельд, Шлезвіг-Гольштейн
 Гоффнунгсталь () — район в муніципалітеті Мух, Північний Рейн-Вестфалія
 Гоффнунгсталь () — околиця міста Ресрат, Північний Рейн-Вестфалія

Гофнунгсталь — село в Ісількульському районі Омської області

Гофнунгсталь — колишнє село в Тарутинському районі Одеської області
 Гофнунгсталь — колишня назва села Лазарівка Баштанського району Миколаївської області
 Гофнунгсталь — колишня назва села Невське Червоногвардійського району АР Крим
 Гофнунгсталь — колишня назва села Цебрикове Роздільнянського району Одеської області

Див. також 
 Первинні поселення бессарабських німців